Kirsten bezeichnet:

 Kirsten (Vorname), ein weiblicher und männlicher Vorname
 A. Kirsten, eine deutsche Reederei
 Kirsten & Nather, ein Berliner Architektenbüro, 1957–1999, siehe unter Klaus Kirsten

Kirsten ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Kirsten (* 1987), deutscher Fußballtorhüter
 Christa Kirsten (* 1928), deutsche Archivarin
 Erich Kirsten, deutscher Fußballspieler
 Ernst Kirsten (1911–1987), deutscher Althistoriker
 Falko Kirsten (* 1964), deutscher Eiskunstläufer
 Franz Kirsten (1906–1998), deutscher Unternehmer
 Hans Kirsten (1902–1994), lutherischer Theologe und Hochschullehrer 
 Harald J. W. Müller-Kirsten (* 1935), deutscher theoretischer Physiker
 Jens Kirsten (* 1967), deutscher Literaturwissenschaftler, Buchwissenschaftler und Herausgeber
 Johann Kirsten, deutscher Uhrmacher, Erfinder der Reißzwecke
 Johann Jakob Kirsten (1710–1765), deutscher Mediziner
 Johannes Kirsten (* 1976), deutscher Dramaturg und Schriftsteller
 Jörg Kirsten (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Klaus Kirsten (1929–1999), deutscher Architekt

 Paul Kirsten (1853–1942), deutscher Schriftsteller
 Peter Kirsten (1935–2004), deutscher Musiker, Produzent und Musikverleger
 Ralf Kirsten (1930–1998), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Reiner Kirsten (* 1969), deutscher Sänger volkstümlicher Musik
 Stefan Kirsten (* 1961), deutscher Manager und Honorarprofessor 
 Sven Kirsten (* 1955), deutscher Kameramann

 Till Kirsten (* 1937), deutscher Experimentalphysiker
 Toralf Kirsten (* 1972), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Ulf Kirsten (* 1965), deutscher Fußball-Nationalspieler
 Wulf Kirsten (1934–2022), deutscher Lyriker, Prosaist und Herausgeber

Siehe auch:
 Kirstein
 Kürsten
 Kirstenius
 Sturmtief Kirsten